Шу́я — железнодорожная станция 3 класса Ярославского региона Северной железной дороги. Расположена в городе Шуя Ивановской области, в 34 километрах от станции Иваново.

История 
Открыта в 1868 году, при начале эксплуатации Шуйско-Ивановской железной дороги.

Здание вокзала построено в конце XIX века.

Топоним 
Названа по городу, в котором расположена.

Краткая характеристика 
Станцию пересекает однопутный неэлектрифицированный участок с Новок до Иваново.

Железнодорожное сообщение имеется с Москвой (четыре скоростных поезда «Ласточка» в день), Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом (ежедневно), Самарой и Уфой (через день).

Адрес — Вокзальная площадь 1.

Соседние станции (ТР4): 318914 Ворожино и 319014 Ладыгино

Примечания

Литература 
 Гудкова О. В. Строительство Северной железной дороги и её роль в развитии северного региона (1858—1917 гг.) — Вологда : Древности Севера, 2002. — 192 с. : 12 л. ил. — ISBN 5-93061-007-X.

Ссылки 
станция  на сайте Единая сетевая разметка
Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Шуя